Ministero dell'agricoltura – ministero del governo russo
Ministero dell'agricoltura e delle foreste (poi Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) – ministero del governo italiano
Ministero dell'agricoltura, dell'industria e del commercio – ministero del governo italiano
Ministero dell'agricoltura, della natura e della qualità degli alimenti – ministero del governo dei Paesi Bassi
Ministero dell'agricoltura, della pesca e dell'alimentazione – ministero del governo spagnolo
Ministero dell'agricoltura, delle foreste e della pesca – ministero del governo giapponese
Ministero dell'agricoltura e dell'alimentazione – ministero del governo francese
Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale – ministero del governo rumeno
Ministero dell'agricoltura Jihad – ministero del governo iraniano